Colonne peut faire référence à :

Architecture 
 une colonne, un élément de soutien de forme cylindrique  en architecture, en ameublement ou en sculpture ;
 une colonne commémorative : colonne Trajane, colonne Nelson, colonne Vendôme ;
 plus généralement un volume ayant la forme d'un cylindre étroit et vertical : colonne d'air, colonne d'eau ;
 une tuyauterie verticale : colonne de douche, colonne de gaz, d'électricité, colonne sèche, colonne humide.

Anatomie 
 la colonne vertébrale, le support osseux du dos chez les vertébrés en anatomie ;
 une colonne corticale est un groupe de neurones.

Chimie et biologie 
Une colonne est une unité de séparation physico-chimique :
 colonne de chromatographie ;
 colonne de distillation ;
 colonne de Vigreux ;
 colonne de biologie moléculaire ;
 colonne desséchante.

Géologie 
 les colonnes basaltiques, des éléments verticaux réguliers se débitant dans une ancienne coulée de basalte en géologie ;
 une colonne, une concrétion minérale issue de la réunion d'une stalagmite et d'une stalactite.

Imprimerie 
 une subdivision verticale d'une page en imprimerie :
 par métonymie le pluriel « les colonnes » peut désigner un journal ;
 mettre en colonnes signifie mettre en page ;
 une colonne désigne une chronique de presse.

Littérature et filmographie 
 La Cinquième Colonne est le titre du onzième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.
 Cinquième Colonne est aussi le titre d'un film d'Alfred Hitchcock.

Mathématiques, informatique 
 une colonne, un alignement vertical de valeurs dans un tableau en mathématique et en informatique.

Mécanique 
 une colonne de direction, en automobile pour contrôler l'orientation des roues au moyen du volant.

Média 
 5 colonnes à la une : une émission de télévision.

Militaire et dérivés 
 une colonne d'infanterie, un contingent armé dont la forme est longue et étroite ;
 les colonnes infernales ont sévi en Vendée de janvier à  ;
 la cinquième colonne désigne les partisans  d'un autre État ou d'une autre organisation hostiles.

Musique 
 Édouard Colonne, chef d'orchestre et fondateur de l'orchestre du même nom ;
 Orchestre Colonne, l'orchestre symphonique fondé par Édouard Colonne ;
 Association artistique des concerts Colonne, support associatif de l'orchestre ;
 salle Colonne, salle de concerts de l'orchestre ;
 Émile Colonne (1885-1970), baryton français.

Toponymes 
 Colonne, une commune française du Jura ;
 Colone, ville de Grèce.

Autres 
 un ensemble de cases alignées face au joueur dans les jeux sur damiers représentés verticalement sur le papier.

Notes et références

Articles connexes 
 Columns (« colonnes » en anglais), page d'homonymie.
 Colonna, nom de familles et toponymes italiens et corses.